Чемпионат России по хоккею с мячом 2011/2012 — 20-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2011/2012 .

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала четырнадцать участников играют в два круга (с 10 ноября 2011 г. по 1 марта 2012 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (26 игр для каждой команды). Команды, занявшие места с 1 по 12, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата России 2011/12 располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе соревнований.

Первые двенадцать команд по системе плей-офф определяют призёров чемпионата, начиная с 1/8 финала. Команды, занявшие места с 1 по 4, начинают играть с 1/4 финала.

Игры 1/8 финала и 1/4 финала состоят из двух матчей, по одной игре на своём поле и на поле соперника. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, определяются с учётом мест, занятых командами на первом этапе соревнований: команда, занявшая наиболее высокое место в круговом турнире, занимает 9 место и т. д. Команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8.

Полуфинал проводится до 2 побед по схеме 1+2: первая игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф, вторая и, при необходимости, третья игры проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф. Первоначально в регламенте было проведение серии за 3 место, но 13 марта 2012 года ФХМР их отменила.

Чемпион России определяется из одной игры — 25 марта 2012 года. Место финальной игры определяет Комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России на конкурсной основе.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Таблица чемпионата

Лидеры чемпионата

Плей-офф 

Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице первого этапа, имеют преимущество своего поля и проводят первые матчи на выезде.

1. Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам двух матчей (за исключением финала).

Лучшие игроки сезона 
 Бомбардиры

 Ассистенты

 По системе гол+пас

22 лучших хоккеиста 
Федерация хоккея с мячом России утвердила список лучших игроков завершившегося чемпионата страны, в который вошли 22 хоккеиста:

 Вратари:  Андреас Бергвалл («Динамо-Казань»),  Роман Гейзель («Кузбасс»);
 Защитники:  Пётр Захаров («Зоркий»),  Павел Булатов («Динамо-Москва»),  Юрий Викулин («Енисей»),  Василий Грановский («Динамо-Москва»),   Юрий Логинов («Зоркий»),  Павел Франц («Динамо-Казань»);
 Полузащитники:  Александр Тюкавин («Динамо-Москва»),  Иван Максимов («Динамо-Москва»),  Михаил Свешников («Динамо-Москва»),  Даниэль Моссберг («Динамо-Москва»),  Алан Джусоев («Енисей»),  Максим Ишкельдин («Зоркий»),  Алексей Бушуев («Динамо-Казань»),  Алексей Доровских («Зоркий»);
 Нападающие:  Сергей Ломанов («Енисей»),  Сергей Обухов («Динамо-Казань»),  Павел Рязанцев («Кузбасс»),  Артём Бондаренко («Енисей»),  Сами Лаакконен («Динамо-Казань»),  Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»).

Итоговое положение 

 3.«Енисей» (Красноярск) (20 игроков): Роман Черных (25; −83), Евгений Борисюк (7; −19) − Алексей Щеглов (19; 1+1), Иван Щеглов (30; 2+1), Юрий Викулин  (30; 10+14), Артём Иванов (27; 1+3), Артём Ахметзянов (30; 2+4), Дмитрий Завидовский (29; 14+22), Вячеслав Вдовенко (30; 13+6), Евгений Швецов (30; 4+4), Алан Джусоев (30; 6+6), Антон Нагуляк (29; 7+11), Олег Толстихин (30; 10+16), Олег Земцов (29; 1+1), Артём Бондаренко (30; 43+10), Сергей Ломанов-мл. (30; 68+26), Алексей Садовский (29; 4+2), Михаил Пашкин (30; 7+2). В составе команды также выступали: Вячеслав Швецов (7; 1+0) и Дмитрий Макаров (4; 0+0). 1 мяч в свои ворота забил Евгений Черепанов («Старт» (Нижний Новгород).
 4. «Зоркий» (Красногорск) (21 игрок): Антон Ахмеров (22; -96), Денис Гутаренко (9; -35), Дмитрий Гурьев (1; 0) − Хилтунен Пекка (29; 9+0), Юрий Логинов (23; 9+4), Александр Тихонов (15; 0+0), Пётр Захаров (30; 20+2), Константин Волочугин (24; 1+1), Максим Ишкельдин (30; 22+25), Илья Грачёв (14; 1+0), Сергей Бурлаков (29; 1+26), Роман Козулин (18; 1+1), Вадим Васильев (21; 0+0), Денис Котков (30; 11+5), Александр Ким (29; 9+8), Николай Ануфриев (28; 7+2), Юрий Шардаков (30; 11+16), Дмитрий Чехутин (28; 22+1), Алексей Доровских (30; 28+21), Юхан Эсплунд (30; 11+17), Петр Цыганенко (30; 22+3). Главный тренер:Вячеслав Манкос.
 5. «Кузбасс» (Кемерово) (27 игроков): Роман Гейзель (24; −129), Сергей Морозов (9; −28) − Денис Борисенко (30; 3+4), Семен Козлов (30; 0+1),  Константин Пепеляев (31; 0+1), Сергей Дубинин (30; 1+0), Павел Якушев (30; 1+1), Николай Кадакин (23; 9+3), Алексей Мясоедов (20; 2+3), Павел Тетерин (30; 5+35), Денис Игошин (30; 4+2), Денис Криушенков (28; 15+23), Дмитрий Логинов (26; 9+20), Константин Зубарев (29; 22+10), Павел Рязанцев (30; 62+17), Вадим Стасенко (30; 30+14), Алексей Китьков (30; 19+8). В составе команды также выступали Максим Дмитриевич Семёнов (6; 0+0), Денис Горячев (5; 0+0), Александр Антипов (9; 0+6), Артём Савельев (1; 0+0), Руслан Тремаскин (11; 0+0), Максим Василенко (5; 0+0), Константин Добрелин (2; 0+0), Станислав Мансуров (3; 0+0), Владислав Тарасов (9; 1+0) и вратарь Артём Стародид (1; 0).
 6.  «Сибсельмаш» (Новосибирск) (23 игрока): Александр Темников (19; -57), Сергей Наумов (7; −25), Евгений Тололо (6; -15), Сергей Громов (3; −12) − Сергей Каргаполов (22; 1+0), Евгений Свиридов (26; 2+1), Андрей Могильников (27; 5+0), Николай Мельников (30; 2+9), Роман Макаренко (27; 0+3), Сергей Рогулев (27; 12+4), Игорь Войтович (30; 11+6), Игорь Сычёв (30; 2+2), Фёдор Миронов (27; 7+4), Денис Потёмин (30; 4+26), Артём Вшивков (28; 11+10), Антон Шевцов (30; 7+9), Евгений Маврин (29; 15+3), Сергей Ган (17; 1+2), Анатолий Старых (24; 9+0), Андрей Герасимов (27; 31+3). В команде также выступали Павел Анисимов (6; 0+0), Никита Юрлов (5; 0+0), и Александр Казаков (1; 0+0).
 7. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (24 игрока): Алексей Савельев (11; −47), Денис Рысев (21; −88) − Анатолий Голубков (30; 5+0), Максим Блем (28; 3+1), Александр Труфанов (29; 1+0), Андрей Веселов (26; 0+1), Виктор Черных (22; 1+1), Шадрин Евгений (28; 1+18), Андрей Ковалёв (15; 5+9), Сергей Артёменко (28; 2+1), Павел Дубовик (30; 18+11), Максим Гавриленко (14; 3+7), Максим Кошелев (25; 4+4), Максим Ширяев (30; 7+4), Александр Егорычев (28; 8+2), Александр Насонов (26; 36+20), Тимофей Безносов (19; 7+2), Роман Мурзин (30; 5+4), Антон Храпенков (28; 2+0), Евгений Яковлев (30; 15+5). В составе команды также выступали Олег Токарев (1; -3), Игорь Вассерман (12; 0+0), Андрей Савчук (7; 0+0).
 8. СКА-Нефтяник (Хабаровск) (23 игрока): Сергей Саблин (14; −52), Виктор Яшин (24; −84) − Максим Матвев (11; 0+0), Михаил Прокопьев (29; 1+7); Дмитрий Попов (28; 23+9), Сергей Горчаков (29; 0+1), Максим Рязанов (30; 2+1), Антон Оппенлендер (25; 2+2), Михаил Тюко (28; 6+13), Алексей Гладышев (30; 2+9), Евгений Стеблецов (30; 21+7), Евгений Корев (21; 5+6), Сергей Швырев (26; 1+4), Андрей Прокопьев (21; 1+0), Вячеслав Маркин (29; 13+9), Марат Сыраев (27; 2+4), Станислав Исмагилов (26; 14+1), Сергей Юсупов (25; 3+0), Егор Шицко (18; 3+2), Сергей Почкунов (30; 27+8). В составе команды также играли Дмитрий Разуваев (5; 0+1), Илья Болдыков (3; 0+0), и Павел Корев (2; 0+0). По 1 мячу в свои ворота забили Денис Борисенко "Кузбасс" (Кемерово) и Максим Блем "Байкал-Энергия" (Иркутск).
 9. Водник (Архангельск) (23 игрока): Всеволод Харчев (15; −73), Григорий Лапин (14; −54) − Антон Орловский (26; 0+0), Иван Козлов (27; 6+1), Сергей Калинин (28; 0+10), Роман Сухоруков (23; 0+1), Илья Пономарёв (28; 3+1), Денис Варлачев (28; 1+6), Станислав Клюшанов (24; 1+0), Сергей Катугин (27; 2+3), Евгений Дергаев (28; 23+5), Семён Подкин (25; 0+2), Олег Рязанов (28; 3+0), Александр Кузнецов (28; 4+3), Виталий Клюшанов (22; 5+5), Артём Шеховцов (26; 16+3), Александр Серов (28; 6+6), Александр Антонов (28; 9+4). В команде также выступали Николай Гаврилов (3; 0+0), Владислав Заостровцев (1; 0+0), Алексей Голдин (2; 0+0), Александр Воюшин (3; 0+0) и вратарь Артём Петухов (1; -0). 1 мяч в свои ворота забил Максим Блем "Байкал-Энергия" (Иркутск).
 10. «Волга» (Ульяновск) (24 игрока): Максим Москвичёв (12; −73), Дмитрий Сергеев (16; −82) − Михаил Добрынин (24; 0+0), Румиль Галиуллин (24; 1+1), Максим Фасхудинов (28; 0+4), Дмитрий Черепанов (24; 0+8), Юрий Карсаков (27; 0+1), Виталий Макаров (28; 10+15), Александр Захваткин (28; 3+3), Алексей Загарских (28; 6+15), Денис Цыцаров (28; 22+8), Иван Бойко (20; 0+0), Равиль Сиразетдинов (24; 3+8), Алексей Мосягин (19; 0+2), Сергей Харитонов (27; 22+3), Евгений Леонов (28; 14+3), Александр Савельев  (28; 14+7), Евгений Волгужев (17; 4+0), Евгений Мастрюков (28; 11+2). В команде также выступали Евгений Конин (8; 0+0), Алмаз Набиуллин (5; 0+0), Сергей Шебонкин (4; 1+1), Сергей Башаев (2; 0+0) и Вячеслав Петров (1; 0+0).
 11. «Старт» (Нижний Новгород) (23 игрока): Евгений Шайтанов (8; −53), Александр Евтин (22; −82) − Максименко Денис (27; 1+0), Алексей Селиванов (9; 0+0), Алексей Котельников (26; 1+0), Максим Семёнов (27; 0+0), Александр Усов (28; 5+2), Александр Патяшин (28; 21+6), Александр Гаврилов (24; 0+6), Павел Гаврилов (27; 1+1), Рауан Исалиев (28; 27+1), Денис Корев (28; 6+8), Дмитрий Чекулаев (25; 0+0), Сергей Гаврилов (28; 1+0), Евгений Черепанов (28; 4+5), Леонид Бедарев (28; 6+16), Руслан Галяутдинов (26; 8+4), Антон Рычагов (24; 3+0), Алексей Киселёв (23; 2+2), Максим Пьянов (14; 5+0). В команде также выступали Олег Осипов (1; 0+0), Костантин Стебихов (1; 0+0) и Ренат Фатехов (2; 0+0).
 12. «Уральский трубник» (Первоуральск) (20 игроков): Антон Мокеев (15; −84), Александр Морковкин (15; −75) − Максим Комаров (28; 0+1), Олег Хайдаров (26; 0+4), Тимур Кутупов (26; 0+14), Андрей Кислов (28; 4+10), Дмитрий Чулочников (6; 1+0), Дмитий Сафуллин (19; 1+0), Евгений Сысоев (28; 1+2), Григорий Липин (25; 0+1), Андрей Орлов (25; 1+0),  Дмитрий Сустретов (25; 13+4), Дмитрий Степченков (28; 7+8), Евгений Крячко (15; 1+1), Александр Воронковский (28; 4+8), Евгений Игошин (14; 12+2), Денис Турков (28; 16+1), Павел Чучалин (28; 24+1), Дмитрий Черных (26; 7+1), Вячеслав Швецов (19; 6+3).
 13. «Родина» (Киров) Михаил Лебедев (14; −79), Михаил Шиляев (15; −72) − Константин Поскрёбышев (26; 1+6), Андрей Клабуков (15; 0+1), Павел Чарушин (26; 1+0), Роберт Сокольников (26; 2+1), Игорь Леденцов (26; 0+8), Максим Зубарев (7; 1+1), Фёдор Розвезев (25; 10+3), Мартин Сёдерберг (12; 5+3), Никита Свиридов (19; 1+0), Артём Платонов (22; 0+0), Дмитрий Евтюшин (25; 5+6), Антон Рычков (19; 0+0), Александр Ронжин (26; 6+11), Евгений Перевощиков (26; 3+5), Вячеслав Бронников (26; 34+12), Олег Пивоваров (26; 9+4), Алмаз Миргазов (25; 3+2), Алексей Ланских (12; 0+0), Сергей Перминов (19; 12+4). В составе команды также выступали Владимир Глушак (9; 0+0), Матвей Азаренко (2; 0+0) и вратарь Максим Шакиров (1; 0).
 14. «Мурман» (Мурманск) (23 игрока): Андрей Маслов (16; −75), Сергей Кривоногов (9; − 32), Виктор Каменев (9; − 47) — Михаил Губкин (26; 0+0), Александр Кротов (26; 3+1), Денис Непогодин (26; 0+5), Алексей Горохов (26; 2+2), Артур Целлер (25; 0+1), Александр Клыпин (26; 1+1), Николай Изотов (26; 4+2), Евгений Щеглов (26; 4+2), Пётр Широков (26; 11+5), Илья Сысоев (26; 2+2), Андрей Марковиченко (24; 0+1), Иван Макаров (26; 2+2), Максим Эйсбруннер (26; 8+0), Фёдор Митрофанов (10; 0+0), Владимир Архипов (26; 10+3), Михаил Ветров (26; 9+4), Вячеслав Братченко (23; 4+0), Роман Никитенко (9; 0+0). В команде также выступали Роман Левков (6; 0+0) и Кирилл Семенков (1; 0+0).

Высшая лига 

Соревнования прошли с 26 ноября 2011 по 12 марта 2012 года. 30 команд были разделены на пять групп.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвертая группа

Пятая группа

Финальный турнир 
В финале, прошедшем в Абакане со 2 по 7 марта 2012 года должны были участвовать по две лучшие команды из каждой группы. Однако «Универсал» (Саратов), «Факел» (Богданович), «Кузбасс» − 2 (Кемерово) и «Надежда» (Биробиджан) отказались от участия из-за финансовых трудностей. Победитель турнира «Саяны−Хакасия» (Абакан) завоевал право выступать в высшей лиге в следующем сезоне.

«Саяны−Хакасия» (Абакан) (21 игрок): Дмитрий Атапин (13; − 24), Дмитрий Вершинин (13; − 22), Александр Сиукаев (9; - 7), Сергей Ионкин (2;- 1) — Юрий Тимофеев (23; 0), Владимир Лештаев (25; 0), Дмитрий Нудьга (19; 0), Дмитрий Ростовцев (23; 2), Дмитрий Бутаков (25; 4), Алексей Терентьев (25; 0), Егор Кохачев (25; 19), Авель Белосевич (4; 0), Виталий Лабун (25; 17), Василий Жаукенов (25; 18), Андрей Балыкин (25; 16), Геннадий Бочкарев (25; 4), Константин Савченко (25; 23), Евгений Ткачук (23; 26), Артём Торточаков (19; 0), Антон Мартынов (25; 34), Сергей Лихачев (25; 68). Главный тренер − С. Е. Лихачев.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом
 Кубок России по хоккею с мячом 2011

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России

2012